

Patronyme 

 Félix Louis L'Herminier (1779-1833), pharmacien et naturaliste français ;
 Ferdinand Joseph L'Herminier (1802-1866), médecin, botaniste et zoologiste français ;
 Jean L'Herminier (1902-1953), officier de marine et résistant français ;
 Jeanne L'Herminier (1913-2007), résistante française.

Divers 
Commandant L'Herminier : aviso type A69, classe d’Estienne d’Orves spécialisé dans la lutte anti-sous-marine côtière
Rue du Commandant-L'Herminier
Pavillon L'Herminier à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe
Piton L'Herminier, un sommet de Basse-Terre en Guadeloupe